Das Liechtenstein Olympic Committee wurde als Liechtensteinischer Olympischer Sportverband 1935 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz

Medaillengewinner 
 Paul Frommelt – Ski alpin (0-0-1)
 Calgary 1988: Bronze, Slalom, Herren
 Willi Frommelt – Ski alpin (0-0-1)
 Innsbruck 1976: Bronze, Slalom, Herren
 Ursula Konzett – Ski alpin (0-0-1)
 Sarajevo 1984: Bronze, Slalom, Damen
 Tina Weirather – Ski alpin (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, Super-G, Damen
 Andreas Wenzel – Ski alpin (0-1-1)
 Lake Placid 1980: Silber, Riesenslalom, Herren
 Sarajevo 1984: Bronze, Riesenslalom, Herren
 Hanni Wenzel – Ski alpin (2-1-1)
 Innsbruck 1976: Bronze, Slalom, Damen
 Lake Placid 1980: Gold, Riesenslalom, Damen
 Lake Placid 1980: Gold, Slalom, Damen
 Lake Placid 1980: Silber, Abfahrt, Damen

Weblinks 
 Liechtensteinischer Olympischer Sportverband

!Medaillengewinner
Liechtenstein
Olympische Medaillengewinner Liechtenstein